Stamitz è un cognome, che può riferirsi a:
Johann Stamitz – compositore e violinista ceco, padre di Carl e Anton Stamitz
Carl Stamitz – violinista, violista e compositore tedesco
Anton Stamitz – violinista e compositore tedesco
7623 Stamitz – asteroide della fascia principale chiamato così in onore di Carl Stamitz